— богиня-солнце в японской мифологии, одно из главенствующих божеств всеяпонского пантеона синто, согласно синтоистским верованиям, прародительница японского императорского рода. Считается, что первый император Дзимму был её прапраправнуком. Правительница . Согласно легенде, в прошлом император Сёму испытывал трудности с завершением Великого Восточного Храма Тодайдзи и грандиозной статуи будды Вайрочана в нём. Когда он обратился за помощью к Аматэрасу через жившего в VII—VIII веках чудотворца Гёки, богиня ответила, что она и есть будда Вайрочана. Тем не менее, скорее всего данная легенда появилась значительно позже описываемых в ней событий, так как первые её упоминания относятся ко второй половине XIII века.

Аматэрасу почитают как изобретательницу возделывания риса, технологии получения шёлка и ткацкого станка.

Рождение 
О происхождении её одна из японских легенд рассказывает следующее. До появления людей в мире  существовало много поколений богов. Последним из этих поколений были брат и сестра Идзанаги и Идзанами, которые, вступив в брачный союз, произвели различные острова Японского архипелага и большое количество богов и богинь. После смерти Идзанами её супруг пытался вернуть её из загробного мира, но потерпел неудачу и лишь осквернил себя при этом. Для очищения от скверны он решил осуществить обряд омовения, и по мере того, как он снимал одежду, из частей его костюма, а равно и тела рождались различные божества. После этого он начал омовение, и из капель воды, которыми он омывал свой левый глаз, родилась Аматэрасу.

Ссора с братом 
После того, как Идзанаги родил богов, он отдал Аматэрасу небо, а её брату Сусаноо море. Однако Сусаноо не желал принять на себя правление и хотел удалиться в страну матери, Нэ-но катасу куни. За это разозлённый Идзанаги изгнал его. Перед изгнанием Сусаноо решил навестить сестру, которая посчитала, что брат хочет отнять её владения. Дабы подтвердить свои мирные намерения, Сусаноо сочетался с ней браком, и они родили детей из вещей друг друга. Видя красоту родившихся у него дочерей, Сусаноо решил, что доказал свою невиновность и тем самым победил Аматэрасу. На радостях он уничтожил оросительные каналы и испражнился в месте для приёма пищи, после чего разбросал собственные фекалии. Аматэрасу попыталась объяснить поведение брата тем, что первое он сделал из жалости к земле, а второе спьяну. Однако поведение Сусаноо стало лишь хуже, и в итоге он сбросил в ткацкий покой жеребца, с которого предварительно содрал кожу. Перепуганная Аматэрасу скрылась от брата в пещере Ама-но Ивато, из-за чего весь мир погрузился во тьму.

Дабы вернуть Аматэрасу, боги повесили перед её пещерой зеркало Тама-но-я-но микото и поставили пустой котёл, на котором стала танцевать богиня Амэ-но-удзумэ-но микото. Когда Удзумэ обнажила свою грудь и распустила юбку до самой промежности, все боги захохотали, чем настолько удивили Аматэрасу, что она выглянула из своей пещеры. На вопрос о том, что происходит, боги сказали ей, что нашли ещё более великую богиню, чем Аматэрасу, и веселятся в честь этого. В качестве доказательства они показали Аматэрасу зеркало. Ещё более удивлённая, Аматэрасу стала выходить из пещеры, и спрятавшийся рядом с пещерой Амэ-но тадзикара-о-но микото вытащил богиню окончательно. Таким образом, свет Аматэрасу был возвращён в мир. Её брата же боги, посовещавшись, изгнали.

Образ в японском синкретизме 
Аматэрасу была отождествлена с Буддой неизмеримого света Вайрочаной, выступающим в дальневосточной буддийской традиции в качестве Вселенского Будды, Дхармакаи.

Аматэрасу и императорская семья 

В 1946 году под давлением американских оккупационых сил император Сёва выпустил «Декларацию о человеческой природе». Данный документ отверг концепцию , божества в человеческой форме, и провозгласил, что связь императора с его подданными не полагается на какие-либо идеи мифологии. Множество авторов, обсуждавших правильную интерпретацию этого текста, полагали, что, использовав слово акицумиками вместо , император фактически не стал отвергать своего происхождения от Аматэрасу.

Стоит отметить, что, согласно синтоизму, не только император, но и все остальные японцы происходят от богов. Как отметил по этому поводу в 1945 году император Сёва, «допустимо отрицать, что японцы происходят от богов. Но абсолютно недопустимо отрицать, что император — потомок божества».

Святилища 
Святилища Аматэрасу Омиками находятся по всей Японии, наиболее знаменитым является храм Исэ в префектуре Миэ.

Образ Аматэрасу  в современной культуре 
Образ Аматэрасу очень популярна в современной культуре. 

Аматэрасу появляется в Record of Ragnarok,Okami, Noragami, Fire Force, Kamigami no Asobi и Fate/Extra CCC.

Техника Аматэрасу из Наруто названа в честь Аматэрасу.

Техника Аматэрасу из Fairy Tail названа в честь Аматэрасу.

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Японские божества
Солярные богини
Боги по алфавиту
Национальные персонификации